Poma ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Poma (* 2004), peruanische Mittelstreckenläuferin
 Antonio Poma (1910–1985), Erzbischof von Bologna und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Carlo Poma (1823–1852), italienischer Arzt und Freiheitskämpfer
 Cesare Poma (1862–1932), italienischer Diplomat und Historiker
 Eugenio Poma Anaguña (* 1944), methodistischer Bischof, Führer der Eingeborenenbewegung
 Huamán Poma de Ayala (*um 1535–um 1550–1615), spanisch-peruanischer Historiker, siehe Waman Puma de Ayala
 Karel Poma (1920–2014), belgischer Politiker der Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)
 Marco Poma (* 1946), italienischer Regisseur und Medienproduzent
 Rodolphe Poma (1884–1954), belgischer Ruderer
 Tatiana Poma (* 1998), bolivianische Mittel- und Langstreckenläuferin

POMA ist die Abkürzung von:
 Pomagalski S.A., einem französischen Hersteller von Seilbahnen und Skiliften

POMA